El término incienso puede referirse, en esta enciclopedia:

 al incienso, una preparación de resinas aromáticas vegetales;
 a incienso, el nombre común de las plantas:
 Artemisia absinthium (ajenjo);
 Myrocarpus frondosus.